Chaudefontaine (Doubs)
 Chaudefontaine (Marne)